Henry, vévoda z Gloucesteru (31. března 1900, York Cottage – 10. června 1974, Barnwell Manor) byl britský královský princ, voják a guvernér Austrálie.

Život 
Narodil se 31. března 1900 v York Cottage jako syn Jiřího, vévody z Yorku (pozdějšího krále Jiřího V.) a jeho manželky vévodkyně Marie z Tecku. Pokřtěn byl 17. května 1900 v kapli hradu Windsor biskupem Winchesteru Randallem Davidsonem. Jeho kmotry byly jeho prababička královna Viktorie, bratranec německý císař Vilém II. Pruský (zastoupen jeho bratrancem princem Albertem Pruským), prateta princezna Beatrix Sasko-Koburská, prateta vévodkyně Thyra Dánská (kterou reprezentovala její sestra Alexandra, princezna z Walesu), bratranec princ Jiří Řecký a Dánský (zastoupený princem z Walesu), teta princezna Maud z Walesu (zastoupená její sestrou princeznou Viktorií z Walesu), strýc princ Alexander, 1. vévoda z Athlone (zastoupen princem Jiřím, vévodou z Cambridge) a polní maršál Frederick Roberts, 1. vévoda Roberts (zastoupen generálem Sirem Dightonem Probynem).

Navštěvoval školu St Peter's Court a později Eton College.

Na rozdíl od svých bratrů vstoupil do armády a byl přijat do Britského královského námořnictva. Roku 1919 vstoupil do Royal Military College (Sandhurst). Později sloužil v King's Royal Rifle Corps a 10th Royal Hussars. Po vypuknutí 2. světové války vstoupil do British Expeditionary Force a sloužil jako Chief Liaison Officer. Roku 1940 se nacházel v 20th Armoured Infantry Brigade. Roku 1955 se stal polním maršálem a roku 1958 maršálem Královského letectva.

Dne 31. března 1928 mu jeho otec udělil titul vévody z Gloucesteru, hraběte z Ulsteru a barona Cullodena.

Dne 6. listopadu 1935 se oženil s Lady Alice Montagu Douglas Scott, s dcerou Johna Montagu Douglase Scotta, 7. vévody z Buccleuch a Lady Margaret Bridgeman. Spolu měli dva syny:
 1. William z Gloucesteru (18. 12. 1941 Londýn – 28. 8. 1972 Staffordshire), amatérský pilot, tragicky zahynul při letecké nehodě, svobodný a bezdětný
 2. Richard, vévoda z Gloucesteru (* 26. 8. 1944 Northampton)
 ⚭ 1972 Birgitte Eva Henriksen (* 20. 6. 1946 Odense)

V letech 1945–1947 sloužil jako generální guvernér Austrálie.

Zemřel 10. června 1974 v Barnwell Manor.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Windsorové
Britští princové
Vévodové z Gloucesteru
Generální guvernéři Austrálie
Nositelé Řádu chryzantémy
Nositelé velkokříže s řetězem Řádu chryzantémy
Nositelé Řádu Mahá Čakrí
Rytíři Řádu svatého Patrika
Narození v roce 1900
Narození 31. března
Narození v Norfolku (anglické hrabství)
Úmrtí v roce 1974
Úmrtí 10. června
Úmrtí v Northamptonshiru
Muži